Masholder Bach und Maßholderbach sind geographische Namen:

Gewässer:
 Masholder Bach, linker Zufluss der Kyll bei Masholder, Stadt Bitburg, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Maßholderbach (Hasel), linker Zufluss der Hasel (zur Sontra) vor Hornel, Stadt Sontra, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Maßholderbach (Ohrn), auch Masselbach, rechter Zufluss der Ohrn nach der Weidenmühle, Stadt Öhringen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Bestandteil von Ortsnamen im Stadtteil Büttelbronn von Öhringen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg:
 Obermaßholderbach, Weiler
 Untermaßholderbach, Weiler

Siehe auch:
 Masholder
 Maßholdergraben